Verlorene Stadt ist Name oder Namensbestandteil:
 Verlorene Stadt der Inka „Paytiti“, Peru
Filmtitel:
 Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Trickfilm (2001)
 Tarzan und die verlorene Stadt, Spielfilm (1998)
 Jane und die verlorene Stadt, Spielfilm  (1987)
Siehe auch:
 Die Stadt der Verlorenen
 Die Stadt der verlorenen Kinder
 Ciudad Perdida 
 Lost City
 Lost Cities
 Lost Place